Heldendenkmal heißen folgende geographische Objekte:
 Heldendenkmal (Budapest)
 Heldendenkmal (Rax), auf der Heukuppe, Gemeindegebiet Neuberg an der Mürz, Steiermark
 Heldendenkmal der Roten Armee, am Schwarzenbergplatz, Wien 
 Jüdisches Heldendenkmal, im Zentralfriedhof, Wien
 Wienerwald-Heldendenkmal, im Schwarzenbergpark bei Wien, Gemeindegebiet Klosterneuburg
 Heldendenkmal, Äußeres Burgtor (Wien)

Siehe auch:
 Kriegerdenkmal
 Gedenkstätte Heldenberg, Niederösterreich